Reefton bezeichnet:
 einen Ort in Australien, siehe Reefton (Victoria)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Reefton (Neuseeland)